«Лондон после полуночи» (, 1927) — американский немой художественный фильм режиссёра Тода Браунинга, детектив с элементами фильма ужасов.

Сюжет 
Инспектор полиции Эдмунд Берк (Лон Чейни) расследует странную смерть владельца старинного замка. Выглядит всё так, будто сэр Роджер Бальфур покончил с собой. В конце концов, Берк закрывает дело.

Через несколько лет наследники замка Бальфур вновь вызывают инспектора — в замке ночами стали появляться таинственные фигуры — высокая бледная женщина и зловещего вида тип в высокой шляпе и акульими зубами. Начав расследование, инспектор обнаруживает, что тело Роджера Бальфура исчезло из гробницы. А вскоре появляются свидетели, утверждающие, что видели в замке живого сэра Бальфура…

Напуганный этими слухами и мыслями о том, что его дядя стал вампиром, наследник имения сэр Джеймс соглашается помочь инспектору в расследовании. В замке он встречает зловещего незнакомца, который гипнотизирует его. Под гипнозом сэр Джеймс в точности повторяет те действия, которые он совершил в ночь смерти сэра Роджера — а именно убийство своего дяди. Оказывается, появление таинственных личностей было подстроено инспектором: он нанял актёров, которые должны были изображать вампиров, и благодаря им завлёк сэра Джеймса в ловушку.

В ролях 
 Лон Чейни — Эдвард Берк
 Марселин Дэй — Люсиль Бальфур
 Генри Вольтхолл — Джеймс Хэмлин
 Полли Моран — мисс Смитсон
 Эдна Тиченор — Луна

Релиз и сборы 
 Премьерный показ фильма в Нью-Йорке состоялся 3 декабря 1927 года.
 Фильм вышел в широкий прокат в США 17 декабря 1927 года.
 Фильм пользовался большой популярностью и собрал в прокате около 500 тысяч долларов, став самым коммерчески успешным из совместных проектов Тода Браунинга и Лона Чейни.

Интересные факты 
 Для создания образа «Гипнотизёра» Лон Чейни использовал два зубных протеза — из настоящих акульих зубов и деревянный. Эти устройства было практически невозможно носить дольше 10-15 минут, потому как от них сводило челюсти, в связи с чем на съемочной площадке постоянно дежурил врач.
 Фильм Тода Браунинга «Знак вампира» (Mark of the Vampire, 1935) является авторским звуковым ремейком «Лондона после полуночи».
 Фильм считается утраченным. Последняя известная его копия полностью погибла во время пожара в фильмохранилище студии Metro-Goldwyn-Mayer в 1967 году. Хотя существует фотореконструкция этого фильма по сохранившимся кадрам и сценарию, сделанная для показа по телевидению в 2002 году режиссёром Риком Шмидлином. Реконструкция доступна также в качестве приложения к DVD-изданию коллекции фильмов Лона Чейни.
 Сохранился 9-секундный фрагмент фильма с Лоном Чейни.

Примечания

Ссылки 
 Rumor Spreading That Long-Lost ‘London After Midnight’ Has Been Found at Bloody Disgusting

Немые фильмы США
Фильмы ужасов 1927 года
Фильмы ужасов США
Фильмы о Лондоне
Утерянные фильмы
Фильмы США 1927 года
Фильмы о вампирах
Утерянные фильмы ужасов
Немые фильмы ужасов